Kristopher Hogg (né le  à Sicamous, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Blazers de Kamloops || LHou ||58 ||2 ||5 ||7 ||12 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2003-2004 || Blazers de Kamloops || LHou ||72 ||24 ||14 ||38 ||79 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 || Blazers de Kamloops || LHou ||68 ||18 ||22 ||40 ||131 ||6 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|2005-2006 || Hurricanes de Lethbridge || LHou ||71 ||20 ||20 ||40 ||142 ||6 ||3 ||0 ||3 ||8
|-
|2006-2007 || Hurricanes de Lethbridge || LHou ||70 ||39 ||30 ||69 ||131 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || RoadRunners de Phoenix || ECHL ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2007-2008 || Université Lakehead || SIC ||26 ||14 ||17 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université Lakehead || SIC || 28|| 14|| 15|| 29|| 34|| || || || || 
|-
|2009-2010 || Université Lakehead || SIC || 28|| 13|| 16|| 29|| 35|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Université Lakehead || SIC || 20|| 9|| 8|| 17|| 20|| || || || || 
|-
|2011-2012 || Mavericks du Missouri || LCH || 50|| 13|| 11|| 24|| 31|| 11|| 2|| 6|| 8|| 8
|-
|2012-2013 || Fife Flyers || EIHL || 55|| 29|| 32|| 61|| 91|| 2|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|2013-2014 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 55|| 12|| 10|| 22|| 60||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Tilburg Trappers || Eredivisie || 12|| 7|| 4|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Mavericks du Missouri || ECHL || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || KH Sanok || PHL || 4|| 1|| 3|| 4|| 0|| 9|| 4|| 7|| 11|| 39

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Mavericks du Missouri
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Fife Flyers